Die League of Ireland 1926/27 war die sechste Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1926 und endete am 7. Mai 1927. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.

Die Shamrock Rovers gewannen ihre dritte Meisterschaft.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1927
Fußballsaison 1926/27